Ženská dvouhra Tianjin Open 2016 probíhala v první polovině října 2016. Do singlové soutěže tenisového turnaje v Tchien-ťinu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla polská světová trojka Agnieszka Radwańská, která před čtvrtfinálem odstoupila pro zranění pravého stehna. Po turnaji tak držela šňůru osmizápasové neporazitelnosti, v jejímž rámci neprohrála ani jeden set.

Vítězkou dvouhry se stala domácí 30letá Pcheng Šuaj, která v turnaji startovala na divokou kartu, a jež ve finále zdolala nenasazenou Američanku Alison Riskeovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Na okruhu WTA Tour si připsala premiérový singlový titul, když uspěla až ve svém sedmém finále na tomto okruhu.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tianjin Open
WTA Tour 2016
Tenis v Číně v roce 2016